Sami Hannu Antero Kapanen, född 14 juni 1973 i Vanda, Finland, är en finländsk före detta professionell ishockeyanfallare som säsongen 2009–10 avslutade sin aktiva karriär i KalPa i FM-ligan i ishockey. Han blev senare VD för klubben. Säsongen 2011-12 gjorde han comeback för KalPa och avslutade sin karriär igen efter säsongen 2013-14. Kapanen har tidigare spelat för Hartford Whalers, Carolina Hurricanes och Philadelphia Flyers i NHL.

Hartford Whalers draftade Kapanen i fjärde rundan 1995 som 87:e spelare totalt och säsongen därpå spelade Kapanen 35 matcher för laget. När Hartford Whalers blev Carolina Hurricanes förbättrades Kapanens spel och som bäst gjorde han 27 mål och 42 målgivande passningar för totalt 69 poäng säsongen 2001–02. Han spelade fem säsonger i Hurricanes innan han flyttade till Philadelphia Flyers 2003 där han fick en mer försvarande roll.

Sami Kapanen var del av det finländska landslag som vann VM-guld 1995. Han har också bronsmedaljer från vinter-OS i Lillehammer 1994 och från Nagano 1998.

Samis far är ishockeytränaren Hannu Kapanen, hans bror Kimmo Kapanen har varit KalPas målvakt och även hans son Kasperi Kapanen spelar för KalPa. Våren 2003 köpte Sami Kapanen aktiemajoritet i KalPa.

Statistik

Klubbkarriär

Källor
VM-stjärnan slutar och blir VD

Externa länkar
Sami Kapanen - nhl.com

Finländska ishockeyspelare
Män
Födda 1973
Levande personer
Spelare i Hartford Whalers
Spelare i Carolina Hurricanes
Spelare i Philadelphia Flyers
Världsmästare i ishockey
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1994 från Finland
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1998 från Finland
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2002 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1994
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1998
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2002
Olympiska bronsmedaljörer 1994
Olympiska bronsmedaljörer 1998
Finländska olympiska bronsmedaljörer
Personer från Vanda
Spelare valda i NHL Entry Draft 1995
Spelare valda av Hartford Whalers i NHL Entry Draft